«Та́йна перева́ла Дя́тлова»:

 «Тайна перевала Дятлова» — документальный фильм Владислава Некрасова о гибели тургруппы Дятлова в 1959 году (1997).
 «Тайна перевала Дятлова» — фильм ужасов Ренни Харлина, снятый в псевдодокументальном стиле, рассказывающий о современной американской студенческой экспедиции на перевал Дятлова (2013).

См. также 
 Перевал Дятлова (значения)